Robinson Crusoe steht für:
 Robinson Crusoe, Roman von Daniel Defoe
 Robinson Crusoé (Oper), Opéra comique bzw. Operette von Jacques Offenbach
 Robinson Crusoe (Insel), chilenische Insel
 Robinson Crusoe (1902), Verfilmung (Stummfilm) von Georges Méliès
 Robinson Crusoe (1924), Verfilmung von Bryan Foy
 Robinson Crusoe (1927), Verfilmung (Stummfilm) von M.A. Wetherell
 Robinson Kruso (Робинзон Крузо), sowjetische Verfilmung von Alexander Nikolajewitsch Andrijewski aus dem Jahr 1947
 Robinson Crusoe (1954), Verfilmung von Luis Buñuel
 Robinson Crusoe (1964), deutsch-französische Literaturverfilmung von Jean Sacha
 Robinson Crusoe (1972), Literaturverfilmung von Stanislav Govorukhin aus der UdSSR
 Robinson Crusoe (1997), britisch-amerikanische Verfilmung mit Pierce Brosnan
 Robinson Crusoe (2003), britisch-französisch-kanadische Literaturverfilmung von Thierry Chabert
 Robinson Crusoe (2016), belgisch-französischer 3-D-Animationsfilm von Ben Stassen und Vincent Kesteloot
 Crusoe (Film) (Alternativtitel Robinson Crusoe – Reise ins Abenteuer), US-amerikanisch-britisches Filmdrama von Caleb Deschanel
Robinson Crusoe (Spiel), Brettspiel von Ignacy Trzewiczek aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Mr. Robinson Crusoe, Filmkomödie
 Notlandung im Weltraum, Alternativtitel: Robinson Crusoe auf dem Mars und Daniel Defoe – Robinson Crusoe auf dem Mars
 Robinson Crusoe Island, Name mehrerer, vorwiegend US-amerikanischer Inseln
 Robinson Crusoe on Sin Island, Pornofilm
 Survivor (Fernsehserie) (auch Expedition Robinson), Reality-Fernsehsendung